De lijst van Stolpersteine in Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk geeft een overzicht van de Stolpersteine in Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. In deze regio liggen tien Stolpersteine op zeven adressen. Omdat het Stolpersteine-project doorloopt, kan deze lijst onvolledig zijn.

Krimpen aan den IJssel 
In Krimpen aan den IJssel zijn zes Stolpersteine op zes adressen.

Ridderkerk 
In Ridderkerk liggen vier Stolpersteine op één adres.

Data van plaatsingen 
 22 februari 2016: Ridderkerk
 11 november 2020: Krimpen aan den IJssel

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Krimpen aan den IJssel
Ridderkerk
Krimpen aan den IJssel